Jiří Hudeček – ex ciclista su strada ceco
 Ondřej Hudeček – pallavolista ceco
 Václav Hudeček – violinista ceco